Dora 1995, bila je treće izdanje hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije održanog u Kristalnoj dvorani Hotela Kvarner u Opatiji, 12. ožujka 1995.

Urednica izbora 1995. godine, Ksenija Urličić, promijenila je naziv natjecanja u "Dora", prema poznatoj hrvatskoj skladateljici Dori Pejačević. To je prvi put da se natjecanje održalo pod ovim imenom, koje se i danas koristi. Pobjednik je dobio statuu Dore, koju je napravio Ivica Propadalo.

Dogodila se promjena u broju gradova koji odlučuju pobjednika natjecanja za pjesmu Eurovizije u Hrvatskoj. Do sada, pobjednika su odlučivali žiriji smješteni u 11 gradova, međutim u ovom izdanju broj gradova se povećao na 20, tako da 20 žirija u 20 gradova odlučuje o pobjedniku. Broj članova pojedinačnih žirija ostaje isti, svaki žiri imao je 6 članova.

Razglednice 
Prije svakog nastupa emitirale su se "razglednice", kao što se emitiraju na Eurosongu. Razglednice su počinjale prikazom karte Hrvatske, zatim logo Dore, a zatim nekoliko kadrova izvođača koji će nastupiti, snimljene na poznatim lokacijama grada iz kojeg izvođač dolazi. Na kraju razglednice, svaki izvođač je poslao pozdrav iz svog grada. 

Glazbena podloga tih razglednica bila je melodija pjesme Moja domovina, koju su napisali Zrinko Tutić i Rajko Dujmić 1991. godine.

Popis natjecateljskih pjesama 
Na natječaj koji se otvorio 1. siječnja 1995. se prijavilo ukupno 284 pjesama, a samo 16 ih je izabrao žiri tajnim glasovanjem.

Glasovi 
Odluka o pobjedničkoj pjesmi donesena je glasanjem tročlanih žirija u 20 gradova: Šibenik, Županja, Dubrovnik, Krapina, Pazin, Vinkovci, Bjelovar, Split, Delnice, Čakovec, Zagreb, Zadar, Slavonski Brod, Sisak,  Gospić, Karlovac, Rijeka, Osijek, Varaždin i Pula.

Na raspolaganju su imali 7 ocjena koje su raspoređivali 7 glazbi: 1, 2, 3, 5, 7, 10 i 12.

Istovremeno s proglašavanjem rezultata, publika je na svojim ekranima pratila tablicu s rezultatima, a glasovanja je nadgledao tročlani žiri u sastavu: Kseniija Urličić, Milan Mitrović i treća osoba.

CD i Audio kazeta 

Diskografska tvrtka HRT Orfej izdala je povodom Eurovizije 1995. audio kazetu i CD album sa pjesmama koje su nastupale na natjecanju.

 1995.